Законодательное собрание Монтсеррата () — однопалатный законодательный орган Монтсеррата, состоящий из 11 человек, 9 из которых избираются населением территории и 2 члена, входят в парламент по должности (члены ex officio; генеральный прокурор и финансовый министр).

История 

Законодательное собрание было создано после принятия новой конституции 27 сентября 2011 году, заменив собой Законодательный совет. Первые выборы в него состоялись в 2014 году, а самые последние в 2019 году.

Избирательная система 

Девять членов Законодательного Собрания избираются по одному избирательному округу, причем избиратели имеют возможность проголосовать за девять кандидатов сразу при голосовании.

Список спикеров парламента 

Источник: Список спикеров парламента Монтсеррата

Последние выборы

Примечания 

Законодательные органы заморских территорий Великобритании
Монтсеррат